Andrea Mainardi – cuoco italiano
Andrea Mainardi detto il Chiaveghino – pittore italiano del tardo Rinascimento